Krajnje (ukrainisch ; russische Entsprechung Kraineje/Крайнее) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Saky, siehe Krajnje (Saky)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Krajnje (Chust)